Die Coppa Italia 2022/23 ist die 76. Ausgabe des bedeutendsten Pokalwettbewerbs der Männer im italienischen Fußball. Sie soll am 30. Juli 2022 mit der Vorrunde beginnen und soll am 24. Mai 2023 mit dem Finale im Stadio Olimpico in Rom beenden. Wie auch im Vorjahr wurde der Teilnehmerzahl von 78 auf 44 reduziert.

Termine

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2022/23 der Coppa Italia sind folgende Mannschaften qualifiziert:

 die 20 Mannschaften der Serie A 2022/23
 die 20 Mannschaften der Serie B 2022/23
 4 Mannschaften der Serie C 2022/23

Vorrunde

Vorrunde 

|}

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Übersicht

Verweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Coppa Italia (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Serie A 2022/23
 Serie B 2022/23
 Serie C 2022/23

Einzelnachweise 

2022/23
Fußballsaison 2022/23